Blažević, Blaževiča oder Blazevic(a) ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Blazevic (* 1970), kroatischer Schauspieler
 Alen Blažević (* 1986), kroatischer Handballspieler
 Benjamin Blazevic (* 1995), österreichischer Basketballspieler 
 Darko Blažević (* 1984), kroatischer Radrennfahrer
 Davor Blažević (* 1993), schwedischer Fußballtorhüter
 Goran Blažević (* 1986), kroatischer Fußballspieler
 Jakov Blažević (1912–1996), kroatischer Politiker
 Jeļena Blaževiča (* 1970), lettische Weit- und Dreispringerin
 Jurica Blazevic (* 1994), österreichischer Basketballspieler
 Krešimir Blažević (1958–2007), kroatischer Sänger
 Kristīne Blaževiča (* 2001), lettische Leichtathletin
 Miroslav Blažević (1935–2023), bosnischer Fußballtrainer
 Roko Blažević (* 2000), kroatischer Sänger
 Valentina Blažević (* 1994), kroatische Handballspielerin